Деканозов — руссифицированная фамилия Деканозишвили (груз.).

Известные носители 
 Деканозишвили, Андрия (1867—1955) — грузинский писатель, публицист, общественный и политический деятель .
 Деканозов, Георгий Гаврилович (1868—1910) — один из основателей партии грузинских социалистов-федералистов (1904).
 Васил (Васо) Деканозишвили (?—1878) — грузинский революционер-народник, один из руководителей горийского фольклорного кружка.
 Деканозов, Владимир Георгиевич (1898—1953) — советский деятель спецслужб, дипломат, начальник управления внешней разведки (1938—1939); сын Георгия Деканозишвили.
 Деканозов, Реджинальд Владимирович (1927—2000) — советский правовед, позже британский историк, сын Владимира Деканозова.

См. также 
 Деканози — древние языческие жрецы Грузии, избираемые из стариков безукоризненной нравственности и отправляющие все религиозные требы: крещение, причащение, венчание, погребение.

Примечания